Слюзиха () — село,
Виришальненский сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322681907. Население по переписи 2001 года составляло 42 человека.

Географическое положение 
Село Слюзиха находится на расстоянии в 1 км от села Бешты и в 2,5 км от села Выришальное.

Примечания